Села
 Осове — Полтавська область, Миргородський район
 Осове — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район
Заказник
 Осове — ландшафтний заказник у Полтавській області

Див. також 
 Осово